Wrestling
Luta livre olímpica
Luta livre esportiva (brasileira ou submission)
Luta profissional
Lucha libre